Kolčava může být:

 Lasice kolčava – savec

 příjmení
 Karel Kolčava (1656–1717) – český dramatik a jezuitský katecheta z období baroka

místopisný název
 Koločava – slovenský název ukrajinské obce
 Novosedelský potok zvaný též Kolčava — potok v okrese Strakonice v České republice

Související články 
 Kolčavka